Elbflorenz steht für:
 Elbflorenz, Beiname der sächsischen Stadt Dresden
 Elbflorenz (Fernsehserie), 1994 in der Sächsischen Schweiz gedrehte Familienserie des ZDF
 Elbflorenz (Rose), Edelrose von Meilland
 Dresdner Süßwarenfabriken Elbflorenz, ehemaliges Unternehmen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie in Dresden
 HC Elbflorenz, Handballverein aus Dresden
 Zugname für den Städteexpress 170/177 Dresden-Berlin-Dresden

Siehe auch: